Mainiot peut faire référence à :
 adjectif relatif au Maine, ancienne province française ;
 les Mainiots, habitants du Maine ;
 le parler sarthois, ou haut-mainiot, langue d'oïl parlée dans la Sarthe ;
 le mayennais, ou bas-mainiot, langue d'oïl parlée dans la Mayenne.

Voir aussi